Барш Іван Якович — адмірал, головнокомандувач Архангельського порту
 Барш Микола Іванович — губернатор Вологодської губернії

Барш — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан